Marjanovic puede hacer referencia a:

Blagoje Marjanović (1907-1984), futbolista serbio.
Boban Marjanović (1988- ), baloncestista serbio